Hungerford – miasto w Anglii w hrabstwie Berkshire
 Hungerford – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
Miejscowości w USA:
 Hungerford – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Wharton
Gminy w USA:
 Hungerford (ang. Hungerford Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Plymouth